Cupa Davis 1993 a fost a 82-a ediție a celei mai importante competiții internaționale de tenis masculin. În total 100 de țări au participat în turneu. 

În final, Germania a învins Australia în Düsseldorf între 3-5 decembrie, cu un rezultat de 4-1.

Grupa Mondială

Rezultate

Legendă
 *=țară gazdă
Echipele care pierd în primul tur vor susține meciuri de baraj pentru Grupa Mondială 1994.

Finala

Referințe

Cupa Davis
1993 în sport
1993 în Germania